Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1971.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 15. Jahrgang (1971), Heft 5 (fälschlicherweise mit 16. Jahrgang bezeichnet) 

1971
Tennisturnier 1971